Ильница () — река на Украине, в пределах Калушского района Ивано-Франковской области. Левый приток Свичи (бассейн Днестра).

Описание 
Длина реки 10 км, площадь бассейна 37,6 км². Уклон реки 47 м/км. Река горного типа. Долина узкая и глубокая (кроме приустьевой части), почти полностью покрыта лесом. Русло умеренно извилистое, с многочисленными перекатами и каменистым дном.

Русло 
Берёт начало к северо-востоку от Вышковского перевала в Украинских Карпатах, между горами западной части массива Горганы. Течёт сначала на северо-запад, далее на северо-восток, в низовьях — на восток. Впадает в Свичу в восточной части села Мысловка.

Притоки 
Притоки — горные ручьи.

Населённые пункты 
На реке расположено село Мысловка.

Источники 
 
 

Притоки Свичи
Реки Калушского района